Ленто-виоленто (, дословно — «медленный и жёсткий») — стиль электронной музыки, появившийся в конце 90-х в Италии. Название означает «медленно и сильно», так как композиции в основном состоят из сильных басов(как в хардкоре или в хардстайле, но очень медленно), и голосовых нарезок. Темп — от 70 до 120 ударов в минуту.

Возникновение 
Первыми исполнителями в этом стиле были Gigi D’agostino, Ottomix и Alex Castelli. Жанр появился под влиянием Мауро Пикотто (Lizard, Iguana, Pulsar) и Joman (Raggatak и Tuttincoro).

Подстили

Мелодичное ленто-виоленто 
Те треки, в которых есть симфонические и мелодичные мотивы и инструменты.

 Gigi D’Agostino — La Ninna Nanna
 Gigi D’Agostino — Narcotic
 Gigi D’Agostino — Pioggia e Sole
 Gigi D’Agostino — Inventi
 Luca Noise — True Love
 Luca Noise — Far away

Жестокое ленто-виоленто 
Треки агрессивнее, напоминают хардкор.

 Gigi D’Agostino — Musicore
 Gigi D’Agostino — Intendo Dire
 Gigi D’Agostino — Esercizio del Braccio
 Gigi D’Agostino — Quoting (Mani a Destra Mani a Sinistra)
 Gigi D’Agostino — Consorzio Agrario
 Gigi D’Agostino — Distorsione DAG
 Luca Noise — Tribbu
 Luca Noise — Aggresive
 Luca Noise — Abbrasione
 DJ Pandolfi — Hablando

Лёгкое ленто-виоленто 
Мягкая, медленная музыка, использующая от Ленто Виоленто только басы.

 Gigi D’Agostino — Mondo DAG 9
 Gigi D’Agostino — Mondo DAG 6
 Gigi D’Agostino — Mondo DAG 7
 Gigi D’Agostino — Mondo DAG 5

Исполнители

Основные 
 Gigi D'agostino(Lento Violento Man, Dottor Dag и т. д.)
 Luca Noise
 Dj Maxwell
 Pablo War

Другие 
Исполнители, которые используют данный стиль реже, чем свой:
 Moto Remoto
 Zeta Reticuli
 Magna Romagna
 Spaghetti Trip
 DJ Pandolfi
 Federico Romanzi
 Mr Dendo
 Mr Sander Alain PC

Ссылки 
 Официальный сайт
 Tanz-Passion. Записи с Il cammino di Gigi D’Agostino

Электронная танцевальная музыка по жанрам
Джиджи Д’Агостино